Frans Malmros kam avse:

Frans Malmros (1865–1931)
Frans Malmros (1836–1904)
Frans Malmros (1898–1964)
Frans Malmros (1925–2003)
Frans Malmros (född 1948)